Watarasebashi (em japonês: 渡良瀬橋) é o 15º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 

EPCE-5333 Regular Edition CD

EPCE-5332 Limited Edition CD

EPBE-5148 Single V DVD

Canções do CD
1. Watarasebashi (渡良瀬橋; Ponte Watarase)

2. I LOVE YOU no Tsuzuki (I LOVE YOUの続き)

3. Watarasebashi (Instrumental)(渡良瀬橋(Instrumental))

Canções do Single V

1. Watarasebashi (渡良瀬橋)

2. Watarasebashi (Close-up Ver.) (渡良瀬橋(Close-up Ver.))

3. Watarasebashi Making of (渡良瀬橋メイキング映像)

Singles de 2004
Aya Matsuura